Przywileje piotrkowskie/ statuty piotrkowskie, wydawane w latach:
 1362
 1388
 1493
 1496
 1504